

Geografia 
 Pike – CDP degli Stati Uniti d'America, nella contea di Sierra, California
 Pike – town degli Stati Uniti d'America, nella contea di Wyoming, New York
 Pike – township degli Stati Uniti d'America, nella contea di Bradford, Pennsylvania
 Pike – township degli Stati Uniti d'America, nella contea di Berks, Pennsylvania

Persone 
 Albert Pike – generale statunitense
 Aprilynne Pike – scrittrice statunitense
 Christopher Pike – scrittore statunitense
 Kenneth L. Pike – linguista statunitense
 Matt Pike – chitarrista statunitense
 Otis Pike – politico statunitense
 Rob Pike – informatico statunitense
 Rosamund Pike – attrice britannica
 Zebulon Pike – militare statunitense

Personaggi immaginari 
 Christopher Pike – personaggio dell'universo fantascientifico di Star Trek
 Joe Pike –  personaggio di una serie di romanzi di Robert Crais

Pagine correlate 
 Contea di Pike
 Pikes

Altri progetti